Massard ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Massard (1884–1971), französischer Degenfechter
 Janine Massard (* 1939), Schweizer Schriftstellerin
 Jos Massard (* 1944), luxemburgischer Zoologe und Medizinhistoriker

Ort:
 Massard (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten